Das Shanghai Masters 2018 war ein Snooker-Einladungsturnier in der Saison 2018/19, das vom 10. bis 16. September in der chinesischen Hafenstadt Shanghai stattfand. Elf Jahre lang war das Turnier in der Stadt als Weltranglistenturnier mit allen Snookerprofis ausgetragen worden, ab diesem Jahr wurde es in ein Einladungsturnier für die Top 16 und 8 weitere chinesische Spieler umgewandelt. Dafür zog das Shanghai Masters auch von einer Sportstätte in das Regal International East Asia Hotel um.

Das letzte Ranglistenturnier im Vorjahr hatte Ronnie O’Sullivan gewonnen. Dieser konnte seinen Titel mit einem 11:9-Sieg über Barry Hawkins verteidigen. O’Sullivan spielte zusammen mit Stuart Bingham das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurde um ein Preisgeld von insgesamt 725.000 £ gespielt. Es war damit das Einladungsturnier mit der höchsten Ausschüttung der Main Tour. Die Summe wurde gegenüber dem Vorjahr um 25.000 £ erhöht und eine jährliche Anhebung um denselben Betrag wurde für die nächsten Jahre festgeschrieben. Aufgrund der Reduzierung des Teilnehmerfeldes auf 24 stiegen die einzelnen Prämien vom Vorjahr teils erheblich. So erhielten allein der Sieger 50.000 £ und der Finalist 25.000 £ mehr; für die unterlegenen Halbfinalisten verdoppelte sich die Prämie nahezu (Vorjahr 32.000 £).

Teilnehmer 
Eingeladen wurden die ersten 16 der Weltrangliste und die folgenden vier chinesischen Profispieler der Rangliste Liang Wenbo (18), Yan Bingtao (22), Xiao Guodong (26) und Zhou Yuelong (32). Dazu kamen zwei Wildcard-Spieler des chinesischen Verbands aus der CBSA China Tour (Chang Bingyu und Fan Zhengyi) sowie zwei weitere einheimische Spieler (Guo Hua und Pu QingSong), die sich über das China Amateur Masters qualifiziert hatten.

Turnierplan 
Bis einschließlich zum Viertelfinale wurde im Modus Best-of-11 (6 Gewinnframes) gespielt. Im Halbfinale galt dann Best-of-19, im Finale Best-of-21. Die ersten drei Runden wurden von Montag bis Donnerstag ausgetragen. Das erste Halbfinale fand am Freitag in zwei Sessions statt, das zweite am Samstag, Finaltag war der Sonntag.

Finale

Century-Breaks 
Folgende 16 Spieler erzielten insgesamt 37 Breaks von 100 oder mehr Punkten im Turnier:

Quellen

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Shanghai Masters (chinesisch)

2018
Snookerveranstaltung 2018